Афанасіос Фокас — грецький, американський і британський математик.
 Димитріос Фокас — грецький віце-адмірал і член Афінської академії наук.

Див. також 
 Фока (значення)
Грецькі прізвища